Henri VIII (engl. Henry VIII) je britanska dramska serija, s dve epizode. Serija prati vladavinu kralja Henrija VIII i život s njegovih šest supruga.

Uloge 

|-
|Rej Vinston || kralj Henri VIII
|-
|Džos Akland || kralj Henri VII
|-
| Sid Mišel || Henri VIII mlađi
|-
| Čarls Dens || Edvard Staford
|-
| Mark Strong || Tomas Hauard
|-
| Asumpta Serna || Katarina od Aragona
|-
| Tomas Lokir || Edvard Simor
|-
| Vilijam Hjuston || Tomas Simor
|-
| Dejvid Suše || Tomas Vulsi
|-
| Deni Veb || Tomas Kromvel
|-
| Skot Hendi || Hendi Persi
|-
| Helena Bonam Karter || Ana Bolen
|-
| Dominik Mafham || Džordž Bolin
|-
| Bendžamin Vitrov || Tomas Bolin
|-
| Džon Hidžins || Robert Barns
|-
| Majkl Maloni || Tomas Kranmer
|-
| Lara Belmont || Meri I Tjudor
|-
| Emilija Foks || Džejn Simor
|-
| Šon Bin || Robert Aske
|-
| Džozef Morgan || Tomas Kalpeper
|-
| Marša Ficalan || Elizabet Hauard
|-
| Terens Harvi || Stipen Gardiner
|-
| Keli Hanter || Džejn Bolin
|-
| Pija Džirard || Ana Klevska
|-
| Emili Blant || Katarina Hauard
|-
| Tom Tarner || Frensis Dereham
|-
| Kler Holman || Katarina Par
|-
| Hju Mišel || Edvard VI Tjudor
|-
| Dejvid Gvilim || ljekar
|}

Британске серије
Британске серије које су се почеле приказивати 2003.
Британске серије које су се престале приказивати 2003.
Оригинални програм мреже ITV
Телевизијске серије на енглеском језику